L'amore della vita (Love of Life) – racconto di Jack London del 1905
Love of Life – serie televisiva statunitense
Love of Life – album degli Swans del 1992